Juraj Mikúš peut se rapporter à l'une des personnalités suivantes :
 Juraj Mikúš (1987) joueur de hockey sur glace Slovaque.
 Juraj Mikuš (1988) joueur de hockey sur glace Slovaque.